Kazimierz Zarzycki (1939–2020) – polski polityk, przedsiębiorca, dziennikarz, poseł na Sejm IV kadencji
 Kazimierz Zarzycki (1930–2023) – polski profesor, botanik
 Kazimierz Zarzycki (1917–1993) – polski aktor pochodzenia rosyjskiego (właśc. Mikołaj Zagulajew)

Przypisy